Il doppio maschile dello  Swedish Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Jaroslav Levinský e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma Levinský non ha partecipato.

Polášek ha fatto coppia con Leoš Friedl, ma ha perso nel 1º turno contro Máximo González e Sebastián Prieto.

Robert Lindstedt e Horia Tecău hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Andreas Seppi e Simone Vagnozzi.

Teste di serie

 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (quarti di finale)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)

 Leoš Friedl /  Filip Polášek (primo turno) 
 Daniele Bracciali /  Potito Starace (semifinali, ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2010
ATP World Tour 2010